Cratere Hale – cratere lunare
 Cratere Hale – cratere su Marte